Tamara Zidanšek era la detentrice del titolo e lo ha difeso battendo in finale Sara Sorribes Tormo col punteggio di 7–5, 7–5.

Teste di serie 

  Tamara Zidanšek (campionessa)
  Sara Sorribes Tormo (finale)
  Aleksandra Krunić (quarti di finale)
  Anna Karolína Schmiedlová (semifinale)

  Astra Sharma (secondo turno)
  Jil Teichmann (quarti di finale)
  Timea Bacsinszky (quarti di finale)
  Laura Siegemund (quarti di finale)

Wildcard 

  Lea Bošković (primo turno)
  Anna Danilina (primo turno)

  Mihaela Đaković (primo turno)
  Jana Fett (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Croatia Bol Open 2019